Ву́лверхэмптон (Ву́лвергемптон):
 Вулвергемптон — город в Англии.
 Вулверхэмптон Уондерерс — профессиональный английский футбольный клуб, выступающий в Премьер-лиге.
 Вулверхэмптонский университет — британский университет в городе Вулвергемптон, Англия.